Eurydice ou Euridice (en grec ancien  / ) est un nom féminin d'origine grecque qui peut désigner :

Mythologie grecque 
 Eurydice, une des Néréides.
 Eurydice, la plus célèbre, épouse d'Orphée.
 Eurydice, reine de Némée.
 Eurydice, épouse de Créon, reine de Thèbes.
 Eurydice fille d'Adraste, épouse d'Ilos, reine de Troie.
 Eurydice fille de Clyménos, reine de Pylos.
 Eurydice fille de Lacédémon, épouse d'Acrisios, reine d'Argos, mère de Danaé.
 Eurydice fille de Pélops, mère d'Alcmène.
 Eurydice, épouse d'Énée.

Personnalités

Grèce antique 
 Eurydice, épouse d'Amyntas III de Macédoine.
 Eurydice, épouse de Démétrios Ier Poliorcète.
 Eurydice, fille d'Amyntas IV de Macédoine et épouse de Philippe III de Macédoine.
 Eurydice, fille d'Antipater et épouse de Ptolémée .
 Eurydice, fille de Lysimaque, épouse d'Antipater de Macédoine.

Prénom 
 Eurydice Dosne (1794-1869), auteure française.
 Eurydice Reinert Cend, auteure française originaire du Bénin.

Arts et culture

Bande dessinée 
 Une tuyère pour Euridice, histoire de la série Michel et Thierry d'Arthur Piroton et Charles Jadoul.

Cinéma 
 Orphée et Eurydice, film hongrois d'István Gaál (1985).

Littérature 
 Eurydice deux fois perdue, roman de Paul Drouot (1921).
 La Nouvelle Eurydice, roman de Marguerite Yourcenar (1931).
 Eurydice, pièce de théâtre de Jean Anouilh (1942).

Musique 
 Euridice, opéra italien de Jacopo Peri (1600).
 Euridice, opéra italien de Giulio Caccini (1602).
La Descente d'Orphée aux enfers H.488 (1686), opéra de Marc-Antoine Charpentier.
Orphée descendant aux enfers H.471 (1683), cantate de Marc-Antoine Charpentier.
 Orphée et Eurydice (), opéra de Christoph Willibald Gluck (1762).
 Che farò senza Euridice, air de l'opéra de Gluck.
 L'anima del filosofo, ossia Orfeo ed Euridice, dramma per musica de Joseph Haydn (1791).

Sciences

Astronomie 
 (75) Eurydice, astéroïde.

Zoologie 
 Eurydice, genre de crustacés isopodes marins.
 Ctenotus eurydice, espèce de sauriens de la famille des Scincidae.
 Scinax eurydice, espèce d'amphibiens de la famille des Hylidae.

Marine 
 L'Eurydice, sous-marin de la Marine nationale française de l'entre-deux-guerres, de la classe Ondine.
 Eurydice, sous-marin français de classe Daphné.

Divers 
 Réseau Eurydice, réseau d'information sur l'éducation en Europe, partie du programme communautaire Socrates.

Prénom féminin
Prénom français